Tilikum steht für:
 Tilikum (Boot), 1901–1904 von Johannes Clauß Voß für eine Weltumrundung benutzer Einbaum
 Tilikum (Orca), in Gefangenschaft lebender Großer Schwertwal

Siehe auch:
 Tillikum (Schiff)